Az 1946–1947-es magyar labdarúgó-bajnokság a magyar labdarúgó-bajnokság 44. szezonja volt. A bajnok az Újpesti TE lett, míg a Pereces és a Testvériség kiesett.

A végeredmény 

A bajnok Újpesti TE játékosai
Tóth György (25) – Balogh II Sándor (28), Laborcz Lajos (26) – Kirádi Ervin (26), Szűcs Sándor (28), Horváth Károly (20) – Egresi Béla (30), Szusza Ferenc (28), Várnai Lajos (26), Zsengellér Gyula (28), Patkoló Rezső (19).
Jástzott még: Nagymarosi Mihály (14), Tamás István (10), Berzi Sándor (10), Zentai Gábor dr. (3), Nagy József (2), Óvári Ferenc (2), Tímár József (2), Suhai Imre (1), Molnár Lajos (1), Sárdi Imre (1).
Edző: Guttmann Béla

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok